Isabel de Orleans (en francés, Isabelle d'Orléans; Eu, 7 de mayo de 1878-Larache, 21 de abril de 1961) fue una princesa francesa, y duquesa de Guisa por matrimonio.

Biografía

Antepasados 
La princesa Isabel de Orleans era hija de Luis Felipe de Orleans, conde de París, y de su esposa, la princesa María Isabel de Orleans. Era nieta por vía paterna de Fernando Felipe, duque de Orleans y pretendiente al trono de Francia, y de su esposa, la duquesa Elena de Mecklemburgo-Schwerin; por vía materna era nieta de Antonio de Orleans, duque de Montpensier, y de la infanta Luisa Fernanda, hermana de la reina Isabel II de España. La princesa Isabel de Orleans era por lo tanto bisnieta, por vía doble, del último rey de Francia, Luis Felipe I.

Matrimonio e hijos 
Tras el exilio de la familia real, Isabel y su familia tuvieron que refugiarse en Inglaterra. Allí se casó con su primo, Juan de Orleans, duque de Guisa, el 30 de octubre de 1899.

La pareja tuvo cuatro hijos en total:

Isabel Francisca Elena (1900-1983), casada en dos ocasiones y con descendencia.
Francisca Isabel Luisa (1902-1953), casada con el príncipe Cristóbal de Grecia; con descendencia.
Ana Elena María (1906-1986), casada con el príncipe Amadeo II de Saboya-Aosta; con descendencia.
Enrique (1908-1999), conde de París, continuó la dinastía.

Muerte 
Tras enviudar de su marido en 1940, la princesa continuó viviendo en Larache, Marruecos, donde se habían instalado años atrás. Allí falleció, en 1961. Le sobrevivieron tres de sus cuatro hijos.

Distinciones honoríficas 
 24 de octubre de 1899:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa.

Ancestros

Referencias 

Nobles francesas del siglo XIX

Nobles francesas del siglo XX
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Grandes cruces de la Orden de la Beneficencia